Felelsz vagy mersz – népszerű társasjáték

Filmművészet
Felelsz vagy mersz (Truth or Dare) – 2017-ben bemutatott amerikai tévéfilmes horror
Felelsz vagy mersz (Truth or Dare) – 2018-ban bemutatott amerikai horrorfilm Jeff Wadlow rendezésében.